Max Höfler ist der Name folgender Personen:

* Max Höfler (Mediziner) (1848–1914), deutscher Mediziner, Medizinhistoriker und Volkskundler
 Max Höfler (Politiker), deutscher Politiker (DDP), MdL Preußen 
 Max Höfler (Schriftsteller) (* 1978), österreichischer Schriftsteller